Roßwinkel ist der Name folgender Orte:

 Roßwinkel (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil von Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Im Roßwinkel (Gundelfingen), Ortsteil von Gundelfingen (Breisgau), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Roßwinkel (Gemeinde Lochen), Ortsteil von Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kąciki (1942–1945: Roßwinkel), Ortsteil der Gmina Kurzętnik, Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen